Anak bezeichnet
 eine biblische Figur, siehe Anak (Bibel)
 einen nordkoreanischen Bezirk, Anak (Nordkorea)
 auf Indonesisch, Malaysisch und Tagalog das Wort „Kind“; auch als Namensbestandteil im malaysischen und indonesischen Raum (Beispiel: Ida Anak Agung Gde Agung)
 Anak Krakatau, einen Vulkan in Indonesien
 einen parthischen Adeligen Anak Suren-Pahlav († ca. 252 n. Chr.)
 Anak Creek, einen Fluss im US-Bundesstaat Alaska
 Anak (See), ein See auf der indonesischen Insel Roti

Anak ist der Familienname von
 Jimmy Anak Ahar (* 1981), Leichtathlet aus Brunei